У́лица Ивáна Фёдорова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ивана Фёдорова (Волгоград)
 Улица Ивана Фёдорова (Казань)

Белоруссия 
 Улица Ивана Фёдорова (Барановичи)

Украина 
 Улица Ивана Фёдорова (Бердичев)
 Улица Ивана Фёдорова (Киев)
 Улица Ивана Фёдорова (Львов)

Казахстан

См. также 
 Иван Фёдоров
 Фёдоров, Иван
 Улица Фёдорова
 Улица Оружейника Фёдорова
 Улицы Янки Мавра (названа именем Янки Мавра (Ивана Михайловича Фёдорова)) в Белоруссии:
  в Минске
 Улица Янки Мавра в Борисове
 Улица Янки Мавра в Пинске